Dies ist eine Liste der von der Russischen Föderation als terroristisch eingestuften Organisationen (; Einheitliche föderale Liste der Organisationen, einschließlich ausländischer und internationaler Organisationen, die nach russischem Recht als terroristisch anerkannt sind). Ab dem 10. September 2022 lautet die Liste der Organisationen im In- und Ausland, die gemäß dem Gesetz der Russischen Föderation als terroristisch eingestuft werden:

Organisationen 
Die vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB geführte Liste (ab dem 10. September 2022) führt außerdem auf: das Gericht, welches das Urteil gefällt hat, dessen Datum und Aktenzeichen (falls vorhanden), Datum des Inkrafttretens des Urteils. Die englischen Bezeichnungen der Übersicht (mit einigen kleinen informativen Ergänzungen) wurden überwiegend nach eng.cisatc.org angegeben. Die Angabe der Namen der Organisationen erfolgt dreisprachig (deutsch / russisch / englisch), in einigen Fällen wurden die deutschen Namen nach den internationalen Bezeichnungen ausgerichtet.

 Oberste Militärische Madschlis asch-Schura der Vereinigten Mudschaheddin-Kräfte des Kaukasus / «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа» / Supreme Military Majlis-ul Shura of the United Mujahideen Forces of the Caucasus (Chechnya)
 Kongress der Völker von Itschkerien und Dagestan / «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» / Congress of the Peoples of Ichkeria and Dagestan (Chechnya)
 Al-Qaida / «База» («Аль-Каида») / The Base (Al-Qaeda, Afghanistan)
 Asbat al-Ansar / «Асбат аль-Ансар» / Osbat al-Ansar (Lebanon)
 Al-Dschihad (Al-Jihad oder Ägyptischer Islamischer Dschihad) / «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад») / Holy War (Al Jihad, Egypt)
 Islamische Gruppe (al-Gama’a al-Islamiya) / «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия») / Islamic Group (Al-Gama'a al-Islamiyya, Egypt)
 Muslimbruderschaft (Al-Ikhwan Al-Muslimun) / «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») / Muslim Brotherhood (al-Ikhwan al-Muslimun)
 Islamische Befreiungspartei (Hizb ut-Tahrir al-Islami) / «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») / Islamic Salvation Party (Khizb ut-Takhrir al-Islami)
 Laschkar-e Taiba / «Лашкар-И-Тайба» / Lashkar-e-Taiba (Pakistan)
 Jamaat-e-Islami (Islamische Gruppe) / «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами») / Islamic Group (Jamaat-e-Islami, Pakistan)
 Taliban-Bewegung / «Движение Талибан» / Taliban Movement (Afghanistan)
 Islamische Partei von Turkestan (ehemals Islamische Bewegung Usbekistan) / «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») / Turkistan Islamic Party (former Islamic Movement of Uzbekistan)
 Gesellschaft für soziale Reformen (Jam'iyat al-Islah al-Ijtima'i) / «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи») / Social Reform Society (Jamiyat Ikhya al-Islakh al-Ijtimai, Kuwait)
 Gesellschaft für die Wiederbelebung des islamischen Erbes (Jamiyat Ihya al-Turaz al-Islami) / «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами») / Islamic Heritage Revival Society (Jamiyat Ikhya At-Turaz Al-Islami, Kuwait)
 Haus der beiden heiligen Stätten (Al-Haramain) / «Дом двух святых» («Аль-Харамейн») / Custodian of the Two Sanctuaries (Al-Haramain Al-Qaeda, Saudi Arabia)
 Dschund asch-Scham (Armee von Großsyrien) / «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии) / Jund al-Sham (Soldiers of the Levant)
 Islamischer Dschihad – Jamaat Mujahideen / «Исламский джихад – Джамаат моджахедов» / Islamic Jihad – Jamaat Mujahideen
 Al-Qaida im Islamischen Maghreb / «Аль-Каида в странах исламского Магриба» / Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (renamed from Salafist Group for Preaching and Combat)
 Kaukasus-Emirat („Kaukasus-Emirat“) / «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») / Caucasus Emirate
 Syndikat Autonome Organisation zur Bekämpfung des Terrorismus (ATBO) / Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)» / Syndicate “Autonomous Combat Terrorist Organization ruling”
 Terroristische Gemeinschaft – eine strukturelle Untergliederung der Organisation Rechter Sektor auf dem Gebiet der Republik Krim / Террористическое сообщество – структурное подразделение организации «Правый сектор» на территории Республики Крым / Terrorist community structural unit of the Right Sector organization in the territory of the Krym Republic
 Islamischer Staat (andere Bezeichnungen: „Islamischer Staat im Irak und in Syrien“, „Islamischer Staat im Irak und in der Levante“, „Islamischer Staat im Irak und in Scham“) / «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») / Islamic State (Islamic State of Iraq and Syria, Islamic State of Iraq and the Levant, Islamic State of Iraq and Sham)
 Dschabhat an-Nusra (Siegesfront) (andere Namen: Jabha al-Nusra li Ahl al-Sham (Großsyrische Unterstützungsfront)) / Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам») (Фронт поддержки Великой Сирии) / Jabhat al-Nusra (Jabhat al-Nusrah li-Ahli ash-Sham, al-Nusra Front, The Support Front for Al-Sham) j
 Allrussische Volksbewegung Volksmiliz, benannt nach K. Minin und D. Poscharski / Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского» / All-Russia's public movement “People's militia named after K. Minin and D. Pozharsky”
 Adzhr ot Allaha Mubhanu ua Tag'alya SHAM (Segen Allahs, des Barmherzigen und des Erbarmers SHAM) / «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение от Аллаха милоственного и милосердного СИРИЯ) / Adzhr ot Allaha Mubhanu ua Tag'alya SHAM (Blessing of Allah, the Merciful and the Compassionate SHAM)
 Internationale religiöse Vereinigung AUM Shinrikyo (Aum Shinrikyo, AUM, Aleph) / Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (Aum Shinrikyo, AUM, Aleph) / Aum Shinrikyo (AUM, Aleph)
 Mujahidins der Jama'at al-Tawhid wal-Jihad / «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад» / Mujahidins of Jama'at al-Tawhid wal-Jihad (Mujahidins of Organization of Monotheism and Jihad)
 Chistopol Jamaat / «Чистопольский Джамаат» / Chistopol Jamaat
 Rohnamo ba sui Davlati Islomi („Führer zum Islamischen Staat“) / «Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель в исламское государство») / Rohnamo ba sui Davlati Islomi (Guide to the Islamic State)
 Netzwerk – Terroristische Gemeinschaft / Террористическое сообщество «Сеть»  Terrorist community Set’ (Network)
 Katiba Tawhid wal-Jihad / «Катиба Таухид валь-Джихад» / Katiba Tawhid wal-Jihad
 Haiʾat Tahrir asch-Scham (Organisation zur Befreiung der Levante, Hayat Tahrir al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham, Tahrir al-Sham) / «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Хейят Тахрир аш-Шам», «Хейят Тахрир Аш-Шам», «Хайят Тахри аш-Шам», «Тахрир аш-Шам») / Hayat Tahrir ash-Sham (Organization for the Liberation of the Levant)
 Ahlu Sunna wal Jama’a („Krasnojarsker Jamaat“) / «Ахлю Сунна Валь Джамаа» («Красноярский джамаат») / Ahlu Sunna Wal Jama'a (Krasnoyarsk Jamaat)
 Nationaler Sozialismus/Weiße Macht / «National Socialism/White Power» («NS/WP, NS/WP Crew, Sparrows Crew/White Power,  Национал-социализм/Белая сила, власть») / International movement National Socialism/White Power (a.k.a. NS/WP, NS/WP Crew, Sparrows Crew/White Power)
 Die von W. Malzew aus den Teilnehmern der interregionalen öffentlichen Bewegung „Artpodgotowka“ gegründete terroristische Gemeinschaft / Террористическое сообщество, созданное Мальцевым В.В. из числа участников Межрегионального общественного движения «Артподготовка» / Terrorist community founded by Maltsev V.V. from among the participants of Inter-regional public movement “Artpodgotovka”
 Religiöse Gruppe „Jamaat ‚Krasny Pachar‘“ (Roter Pflüger) / Религиозная группа Джамаат «Красный пахарь» / Religious group “Jamaat ‘Krasniy Pakhar’” (Red Plougher)
 Internationale Jugendbewegung „Columbine“ (andere Bezeichnung: „Schoolshooting“) / Международное молодежное движение «Колумбайн» (другое используемое наименование «Скулшутинг») / Columbine International Youth Movement (“Schoolshooting”)
 Khatlon Jamaat / Хатлонский джамаат / Khatlon Jamaat
 Muslimische Religionsgemeinschaft in Kuschkul, Orenburg / Мусульманская религиозная группа п. Кушкуль г. Оренбург / Muslim religious group of the village of Kushkul, Orenburg
 Krimtatarisches Freiwilligenbataillon, benannt nach Noman Çelebicihan / «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» / Crimean Tatar volunteer battalion named after Noman Çelebicihan
 „Regiment Asow“ (andere Bezeichnungen: „Asow“-Bataillon, „Asow“-Regiment) / Украинское военизированное националистическое объединение «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») / Asov Bataillon. Anm.: Oberster Gerichtshof der Russischen Föderation, vom 02.08.2022 Nr. AKPI22-411S (№ АКПИ22-411С), in Kraft getreten am 10.09.2022

Siehe auch 
 Nationales Komitee zur Bekämpfung des Terrorismus

Weblinks 
 fsb.ru : Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими (на 10 сентября 2022 г.)
 eng.cisatc.org: Russian Federation Organizations designated as terrorist basing on the court judgements

Einzelnachweise und Fußnoten 

Liste (Organisationen)
!